Escovopsis — рід грибів. Назва вперше опублікована 1990 року.

Класифікація 
До роду Escovopsis відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Muchovej, J.J.; Della Lucia, T.M.C. 1990. Escovopsis, a new genus from leaf cutting ant nests to replace Phialocladus nomen invalidum. Mycotaxon. 37:191-195 — P.192.

Роди грибів
Сордаріоміцети